Congestione – ingorgo o intralcio di veicoli o persone;
 Congestione – ingorgo o intralcio di pacchetti nelle reti telematiche
 Controllo della congestione –  funzionalità delle reti telematiche per la prevenzione dei fenomeni di ingorgo
 Congestione –  accumulo di sangue in una parte del corpo o in un organo (congestione sanguigna, congestione polmonare, etc.)